XXXIX Mistrzostwa Europy w Boksie (mężczyzn) odbyły się w dniach 17-24 czerwca 2011 w Ankarze.

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Skład i wyniki reprezentantów Polski 
 49 kg -
 1/8: Łukasz Maszczyk -  Belik Gałanow 9:19
 56 kg -
 Mateusz Mazik -  Bashir Hassan 14:19
 60 kg -
 1/16: Michał Chudecki -  Souleymane Cissokho 9:20
 64 kg - 
 1/16: Michał Syrowatka -  Ołeksandr Kliuczko 10:17
 75 kg - 
 1/16: Tomasz Jabłoński -  Zoltan Harcsa 12:19
 81 kg - 
 Włodzimierz Letr -  Tadas Tamasauskas 8:10
 91 kg - 
 1/16: Michał Olaś -  Damir Beljo 20:9
 1/8: Michał Olaś -  Siarhiej Karniejeu 17:39
 +91 kg - 
 1/8: Marcin Rekowski -  Mikneli Bachidze 15:29

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki amateur-boxing.strefa.pl
 

2011 w boksie
2011
2011 w Turcji
Zawody sportowe w Ankarze